Rote Drei ist ein Begriff aus der Spionage­literatur, der sich auf die drei leistungsstarken Kurzwellensender bezieht, die dem Leiter des sowjetischen Nachrichtendienstes in der Schweiz Sándor Radó (Alias: Alexander Rado) bis Ende 1943 zur Verfügung standen. Er bezeichnet als Sammelbegriff und zur literarischen Kreation eines „spy ring“ (Spionagering) die Gruppen der Roten Kapelle in der Schweiz. Nach der Verhaftung von Leopold Trepper im Jahre 1942 (Resident in Frankreich, Deckname: Grand Chef) war die Rote Drei die ergiebigste Residentur der Roten Kapelle, den für Westeuropa zuständigen Teil des sowjetischen Spionagenetzes im Zweiten Weltkrieg.

In den britischen National Archives werden zu den folgenden Personen von britischen und US-amerikanischen Nachrichtendiensten gesammelte Dossiers veröffentlicht:
 Maurice Emile Aenis-Hanslin
 Renate Bernhard-Steiner
 Leonard Beurton
 Ursula Beurton
 Paul Böttcher, auch als Paul Dübendorfer und Hans Sallbach bezeichnet
 Margrit Bolli (1919–2017)
 Rachel Dübendorfer geschiedene Rachel Caspari, Rachel Hepner; Deckname Cissy
 Alexander Foote (1905–1957), zugleich Doppelagent des MI6
 Rudolf Hamburger
 Edward Hamel
 Anna Barbara Mueller
 Franz Obermanns
 Arpad Plesch
 Otto Pünter
 Hermina Rabinowitz
 Sándor Radó
 Helene Radó
 Ignace Reiss
 Henry Robinson
 Rudolf Rößler
 Christian Schneider (1896–1962)
 Karel Sedláček alias Charles Simpson: Czech.
 Jean Speiss Jean Jacques Roger Spiess
 Herzl Swiatszky
 Jean Pierre Vigier
 Tamara Vigier, Tochter von Rachel Dübendorfer

Literatur 
 Wilhelm F. Flicke: Agenten funken nach Moskau. Sendegruppe „Rote Drei“. Kreuzlingen 1954.
 Helmut Roewer, Stefan Schäfer, Matthias Uhl: Lexikon der Geheimdienste im 20. Jahrhundert. Herbig, München 2003, ISBN 3-7766-2317-9.
 Alexander Foote: A Handbook for Spies. London 1949. 2. Auflage 1964.
 deutsch: Handbuch für Spione. Leske, Darmstadt 1954.
 Aus dem Kriegstagebuch eines Sowjetspions. Artikel-Serie im Spiegel:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ruth Werner: Sonjas Rapport. 1977. Neuauflage: Neues Leben, Berlin 2006, ISBN 3-355-01721-3.
 Sándor Radó: Dora meldet … Militärverlag der DDR, Berlin 1974. Unzensierte Ausgabe: Budapest 2006.
 Jean-Pierre Richardot: Die andere Schweiz. Eidgenössischer Widerstand 1940–1944. Aufbau, Berlin 2004, ISBN 3-351-02584-X.
 Alphons Matt: Zwischen allen Fronten. Der Zweite Weltkrieg aus der Sicht des Büro Ha. Frauenfeld, Stuttgart 1969.
 Allen Welsh Dulles: Germany’s Underground. New York 2000.
 Phillip Knightley: Die Geschichte der Spione im Zwanzigsten Jahrhundert. Aufbau und Organisation, Erfolge und Niederlagen der großen Geheimdienste. Bern 1989.
 Klemens von Klemperer: German Resistance against Hitler. The Search for Allies Abroad 1938–1945. Oxford 1992.

Weblinks 
 CIA-Report: The Rote Drei
 
 National Archives UK, Artikel im Archiv (englisch)
 Introduction (englisch)
 Recent Security Service files released at The National Archives (englisch)
 Werner Rings: Comment furent découverts les «trois rouges» (französisch)

Einzelnachweise 

Liste (Widerstand gegen den Nationalsozialismus)